Les  est un groupe fondé en 2008 au Japon par deux sœurs jumelles originaires de la Corée du Sud. Les leaders du groupe se composent de  qui est la sœur ainée et de , la sœur cadette. Leur album majeur  Kyarioki ROCK Daisakusen est sorti en 2009.

Discographie 
  (, indie label)
 Kyarioki ROCK Daisakusen (, Victor Entertainment)
 Maxi Single ハピ☆デラ (, LAURENT RECORD)
 BIG LOVE (, LAURENT RECORD)

Références

Liens externes 
 

Groupe japonais de pop
Groupe musical formé en 2008
Groupe musical japonais des années 2000
Groupe musical japonais des années 2010
Duo musical japonais
Groupe musical composé de frères et sœurs